Пиједра Кебрада има више значења:

 Пиједра Кебрада (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Кебрада (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику